Angara kan avse:

 Angara (djur) – ett släkte insekter
 Angara (flod) – en flod i Sibirien i Ryssland
 Angara (flygbolag) – ett ryskt flygbolag
 Angara (raket) – en rysk raket
 S/S Angara – en tidigare rysk isbrytare
 Anggora – tidigare namn på huvudstaden i Turkiet, se Ankara

Se även
Angora